Heraklit je lahko:
 Heraklit Mračni ali Heraklit Efeški (* 550 pr. n. št., Efez, Anatolija, † 475 pr. n. št.), grški filozof.
 Heraklit Pontski (* okoli 388 pr. n. št., Herakleja, † 310 pr. n. št., Atene), grški filozof in astronom.